Jan de Vries kan syfta på:

Jan de Vries, lingvist (1890–1964)
Jan de Vries (roadracingförare), (1944-2021)
Jan de Vries (friidrottare), (1896–1939)